Mutsu peut se référer à :
 Mutsu, une ville du Japon située dans la préfecture d'Aomori ;
 la province de Mutsu, une ancienne province du Japon ;
 le , un navire de guerre japonais ;
 le Mutsu, un navire océanographique japonais à propulsion nucléaire ;
 Mutsu, une variété de pomme japonaise renommée Crispin en 1960.

Homonymie de bateaux